Um sucessor sem título do jogo eletrônico Grand Theft Auto V está em desenvolvimento pela Rockstar Games. É esperado que seja o oitavo título principal da franquia Grand Theft Auto, após o lançamento de Grand Theft Auto V em 2013, e o décimo sexto jogo eletrônico da série. Em fevereiro de 2022, após anos de especulação e supostos vazamentos, a Rockstar confirmou que o jogo estava em desenvolvimento. Nesse mesmo ano, em setembro, houve divulgação de filmagens do jogo em desenvolvimento, em um vazamento descrito como um dos maiores da indústria de jogos eletrônicos.

Desenvolvimento 

Após o lançamento de Grand Theft Auto V em setembro de 2013, o então presidente da Rockstar North, Leslie Benzies, afirmou que a empresa tinha "algumas ideias" para o próximo título da série. Em março de 2018, a The Know (atual Inside Gaming) informou que o próximo jogo da série tinha o codinome Project Americas, sendo ambientado em uma Vice City reformulada (uma versão fictícia e paródica da Flórida, que figurou originalmente em Grand Theft Auto: Vice City) e na América do Sul, e apresentava uma personagem feminina como protagonista jogável. Em abril de 2020, o jornalista Jason Schreier, da Kotaku, relatou que o jogo estava "no início de seu desenvolvimento" e que começaria como "um lançamento de tamanho moderado", expandindo-se ao longo do tempo, a fim de evitar o crunch (horas extras obrigatórias durante o desenvolvimento) de jogos anteriores da franquia. Em julho de 2021, o escritor Tom Henderson afirmou que o jogo seria ambientado em uma Vice City moderna, que seu mapa poderia evoluir ao longo do tempo de modo similar a Fortnite e que não seria lançado até 2025, relato confirmado por Schreier. Escrevendo para a Bloomberg News em julho de 2022, Schreier relatou que o jogo seria intitulado Grand Theft Auto VI e apresentaria um par de protagonistas inspirados em Bonnie e Clyde, incluindo uma mulher latina. Ele também afirmou que os desenvolvedores estavam evitando cautelosamente fazer piadas sobre grupos marginalizados, contrastando os jogos anteriores.

Nos anos anteriores ao seu anúncio, um novo Grand Theft Auto tornou-se altamente esperado, e jornalistas observaram que os fãs ficaram frustrados com o silêncio contínuo da Rockstar Games, principalmente depois que anunciaram o relançamento de Grand Theft Auto V em 2020.

Anúncio oficial 

Em 4 de fevereiro de 2022, a Rockstar Games confirmou que o desenvolvimento de um novo título da série estava "em andamento" e que esperava "ir significativamente além do que já entregamos anteriormente". Em julho de 2022, a Rockstar anunciou que Red Dead Online não receberia mais atualizações importantes, haja vista que estavam concentrando-se no próximo jogo da série Grand Theft Auto. Fontes da indústria afirmaram que a Rockstar realocou recursos depois que as remasterizações planejadas de Grand Theft Auto IV (2008) e Red Dead Redemption (2010) foram pausadas devido à reação recebida por Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition (2021). Em agosto desse mesmo ano, Strauss Zelnick, diretor-executivo da empresa-matriz da Rockstar, Take-Two Interactive, disse que a Rockstar estava "determinada a estabelecer mais uma vez referências criativas para a série, para nossa indústria e para todo o entretenimento".

Vazamento 

Em 18 de setembro de 2022, vazou-se um arquivo de 3 gigabytes contendo 90 vídeos que exibiam imagens do jogo em desenvolvimento. O jornalista Jason Schreier confirmou com fontes da própria Rockstar que o vazamento era real, e o jornal The Guardian informou que as filmagens tinham cerca de mais de um ano. O hacker alegou ser a mesma pessoa por trás de um episódio ocorrido na semana anterior envolvendo a empresa Uber. Ele afirmou, ainda, ter baixado os arquivos diretamente dos grupos internos da Rockstar na rede social Slack, e que possuía o código-fonte, assets e internal buildings tanto do novo jogo, quanto de Grand Theft Auto V. A Take-Two respondeu com avisos e remoções de alguns vídeos hospedados no YouTube.

Algumas horas depois, o hacker anunciou que estava "procurando negociar um acordo" com a Rockstar ou Take-Two. Schreier descreveu o evento como "um dos maiores vazamentos na história da indústria de jogos eletrônicos" e "um pesadelo para a Rockstar Games". Outros jornalistas também o nomearam como um dos maiores vazamentos da história dos jogos eletrônicos. A Rockstar confirmou o vazamento em 19 de setembro, comentando que estava "extremamente decepcionada" pela maneira como o jogo foi demonstrado pela primeira vez, mas que não previa efeitos de longo prazo no desenvolvimento. A Take-Two ecoou a declaração da Rockstar ao afirmar que nenhum serviço foi comprometido e que eles tomaram medidas para controlar a situação.

No dia posterior ao vazamento, as ações da Take-Two Interactive caíram cerca de 6% nas negociaçãos de pré-mercado. O incidente será investigado pelo FBI.

Jogos da série Grand Theft Auto
Jogos eletrônicos em produção
Rockstar Games